Ajlun guvernement () är ett av Jordaniens tolv guvernement (muhafazah).  Den administrativa huvudorten är Ajlun. Guvernementet gränsar mot guvernementen Jerash och Irbid.    

Guvernementet har 118 725 invånare och en yta på 412 km².

Administrativ indelning 
Guvernementet är indelat i två administrativa enheter (Nahia):  
 Capital Department 
 Kofranjah Department

Källor

Externa länkar 
 Statoids - Jordanien 

 

Jordaniens geografi